Первый сезон сериала «Корона» рассказывает о жизни и правлении королевы Елизаветы II. Он состоит из десяти эпизодов и был выпущен на Netflix 4 ноября 2016 года.

Клэр Фой исполняет роль Елизаветы. В сериале также снимались Мэтт Смит, Ванесса Кирби, Айлин Эткинс, Джереми Нортэм, Виктория Хэмилтон, Бен Майлс, Грег Уайз, Джаред Харрис, Джон Литгоу, Алекс Дженнингс и Лия Уильямс.

Сюжет 
«Корона» рассказывает о жизни королевы Елизаветы II с её свадьбы в 1947 году до наших дней. Первый сезон показывает ранние годы правления королевы, вплоть до 1955 года, когда Уинстон Черчилль ушёл с поста премьер-министра, а сестра королевы, принцесса Маргарет, решила не выходить замуж за Питера Таунсенда.

В ролях

Основной состав 
 Клэр Фой — принцесса Елизавета, позже королева Елизавета II
 Мэтт Смит — принц Филипп, герцог Эдинбургский, муж Елизаветы
 Ванесса Кирби — принцесса Маргарет, младшая сестра Елизаветы
 Айлин Эткинс — королева Мария, бабушка Елизаветы
 Джереми Нортэм — Энтони Иден, министр иностранных дел, сменивший Черчилля на посту премьер-министра
 Виктория Хэмилтон — королева Елизавета, жена Георга VI и мать Елизаветы, позже ставшая известной как королева Елизавета, королева-мать
 Бен Майлз — полковник Питер Таунсенд, шталмейстер Георга VI, который надеется жениться на принцессе Маргарет
 Грег Уайз — Луис Маунтбеттен, 1-й граф Маунтбеттен Бирманский, амбициозный дядя Филиппа и правнук королевы Виктории
 Джаред Харрис — король Георг VI, отец Елизаветы, в семье известен как Берти
 Джон Литгоу — Уинстон Черчилль, первый премьер-министр королевы
 Алекс Дженнингс — герцог Виндзорский, ранее король Эдуард VIII, который отрёкся от престола в пользу своего младшего брата Берти, чтобы жениться на Уоллис Симпсон; в семье известен как Дэвид
 Лия Уильямс — Уоллис, герцогиня Виндзорская, американская жена Эдуарда

 Актёры, указанные в основных титрах только одного эпизода, где они играют важную роль
 Стивен Диллэйн — Грэм Сазерленд, известный художник, который рисует портрет стареющего Черчилля

Второстепенный состав 

 Билли Дженкинс — принц Чарльз в детстве
 Грейс и Амелия Гилмур — принцесса Анна в детстве (в титрах не указана)
 Клайв Фрэнсис — лорд Солсбери
 Пип Торренс — Томми Ласеллс
 Гарри Хадден-Патон — 
 Дэниел Ингс — Майкл Паркер
 Лиззи МакИннерни — Маргарет «Бобо» Макдональд
 Патрик Райкарт — герцог Норфолк
 Уилл Кин — 
 Джеймс Лоренсон — 
 Марк Тэнди — Сесил Битон
 Гарриет Уолтер — Клементина Черчилль, жена Уинстона Черчилля
 Николас Роу — 
 Саймон Чендлер — Клемент Эттли
 Кейт Филлипс — Венеция Скотт, секретарь Уинстона Черчилля
 Рональд Пикап — Джеффри Фишер, архиепископ Кентерберийский
 Найджел Кук — 
 Патрик Друри — 
 Джон Вудвайн — 
 Розалинд Найт — Алиса, принцесса Греческая и Датская, мать Филиппа
 Энди Сандерсон — принц Генри, герцог Глостерский, дядя Елизаветы
 Майкл Калкин — Рэб Батлер
 Джордж Эспри — 
 Верити Рассел — принцесса Елизавета в детстве
 Бо Гадсдон — принцесса Маргарет в детстве
 Джеймс Хиллер — шталмейстер
 Джо Стоун-Фьюингс — Коллинз
 Анна Мэдели — , жена Энтони Идена
 Тони Гилфойл — епископ Даремский
 Ник Хендрикс — Билли Уоллес
 Джош Тейлор — Джонни Далкит
 Дэвид Шилдс — 
 Пол Торнли — Билл Мэттисон

Приглашённые актёры 

 Дэниэл Бетт — Эрнст Август IV Ганноверский
 Майкл Бертеншоу — , управляющий дворцовым хозяйством
 Джулиус Д’Сильва — 
 Гаррик Хэгон — Джон Фостер Даллес, государственный секретарь США
 Джо Херберт — Мэри Чартерис, жена 
 Ричард Клиффорд — 
 Джозеф Клоска — 
 Амир Бутрус — Гамаль Абдель Насер
 Эбигейл Парментер — Джуди Монтагю

Эпизоды

Релиз 
Первые два эпизода сериала были выпущены в кинотеатрах Великобритании 1 ноября 2016 года. Первый сезон был полностью выпущен на Netflix по всему миру 4 ноября 2016 года. Первый сезон был выпущен на DVD и Blu-ray в Великобритании 16 октября 2017 года и по всему миру 7 ноября 2017 года.

Реакция 

На сайте Rotten Tomatoes у первого сезона рейтинг 90% на основе 69 отзывов, со средним рейтингом 8,77/10. Консенсус сайта гласит: «Мощная актёрская игра и шикарная операторская работа делают „Корону“ первоклассной постановкой, достойной своего грандиозного сюжета». На сайте Metacritic первый сезон имеет рейтинг 81 из 100, на основе 29 отзывов, что указывает на «всеобщее признание».

Телекритик Люси Манган из «The Guardian» похвалила сериал и написала, что «Netflix может быть уверенным, что его 100-миллионная ставка окупилась. Этот первый сериал, о старой доброй британской флегме от начала до конца, является главным достижением сервиса на данный момент». Бен Лоуренс из «The Daily Telegraph» написал: «„Корона“ — это пиар-триумф для Виндзоров, сострадательная часть работы, которая очеловечивает их таким образом, который никогда не был замечен раньше. Это портрет необыкновенной семьи, умный комментарий о влиянии конституции на их личную жизнь и увлекательный рассказ о послевоенной Британии в одном лице». Мэттью Гилберт из «The Boston Globe» также похвалил сериал, сказав, что он «полностью привлекателен, великолепно снят, прекрасно сыгран, богат на исторические события послевоенной Англии и разработан с острым взглядом на психологические нюансы». Вики Хаймен из «The Star-Ledger» описал его как «роскошный, величественный, но никогда не скучный». Гвен Инат из «The A.V. Club» сказала, что он добавляет «кинематографическое качество к сложному и запутанному времени для интимной семьи. Актёры и создатели, похоже, готовы к этой задаче».

Критик Дороти Рабиновиц из «The Wall Street Journal» сказала: «Нам явно суждено видеть в герцоге [Виндзорском] бездельника с сердцем. Это не совсем получается — мистер Дженнингс слишком убедителен как бессердечный негодяй — но это незначительный недостаток в этой великолепно выдержанной работе». Роберт Ллойд из «Los Angeles Times» сказал: «Как телевидение, он великолепен — красиво смонтирован, трогательно сыгран и лишь слегка мелодраматичен». Хэнк Стьювер из «The Washington Post» также положительно отозвался о сериале: «Куски „Короны“ более блестящие сами по себе, чем в виде сериала, снятые в виде коротких, сосредоточенных фильмов». Нил Гензлингер из «The New York Times»: «Это продуманный сериал, который задерживается над смертью, а не использует её для шокового значения; того, которое находит свои сюжетные линии в небольших битвах за власть, а не в ужасных дворцовых переворотах». Дэниел Финберг из «The Hollywood Reporter» сказал, что первый сезон «остаётся захватывающим в течение всех десяти эпизодов, доступных критикам, находя эмоциональный вес в юношеском восхождении Елизаветы и неожиданном саспенсе в вопросах придворных протоколов и этикете». Другие издательства, такие как «USA Today», «IndieWire», «The Atlantic», CNN и «Variety», также положительно оценили сериал.

Некоторые были более критичны к шоу. В рецензии для журнала «Time», Дэниел Д'Аддарио написал, что его «будут сравнивать с „Аббатством Даунтон“, но оно... смогло изобрести антиисторические или, по крайней мере, неожиданные моменты. Фой отчаянно сопротивляется, но ей мало что дают... Елизавета из „Короны“ более чем непознаваема. Она просто занудна». Мэтт Золлер Зайц из «Vulture» заключил: «„Корона“ никогда полностью не понимает, как сделать политическую и внутреннюю драму по-настоящему драматичной, а тем более наделить сложностью персонажей за пределами внутреннего круга Англии». Верн Гэй из «Newsday» сказал: «Роскошно произведённая, но прохладно рассказанная, „Корона“ — телевизионный эквивалент долгой поездки по английской сельской местности. Пейзаж постоянно меняется, но остаётся тем же самым». Уилла Паскин из журнала «Slate» прокомментировала: «Он почешет ваш зуд на историческую драму — и оставит вас с зудом для действия».

Примечания 

Телесезоны США 2016 года
1